Eremo ima više značenja:
 Eremo, Mantua
 Eremo, Torino